Galatasaray SK − turecki klub sportowy założony w 1905 roku w Stambule.

Sekcje 
 Galatasaray SK (koszykówka kobiet)
 Galatasaray SK (koszykówka mężczyzn)
 Galatasaray SK (piłka nożna)
 Galatasaray SK (piłka siatkowa kobiet)
 Galatasaray SK (piłka siatkowa mężczyzn)
 Galatasaray SK (Superleague Formula)